Ульрик Рат (; 25 декабря 1946) — датский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Дании 1974 года.

В составе национальной сборной участник двух шахматных олимпиад (1974 и 1976 гг.), отборочных соревнований командного чемпионата Европы, командного турнира северных стран, Кубка Клары Бенедикт 1977 г. (команда завоевала золотую медаль), 1-го командного чемпионата ЕЭС 1975 г. (команда завоевала серебряную медаль), матча со сборной Англии.

Победитель Кубка Северного моря 1976 г. (турнир проводился впервые).

Победитель международного турнира в Орхусе (1976 г.).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Выступления Ульрика Рата на командных чемпионатах ЕЭС

Шахматисты Дании